Бет Джин Ри́сграф (, 24 августа 1978, Белл-Плейн, Миннесота, США) — американская актриса.

Биография 
Рисграф родилась в городе Белл-Плейн, штат Миннесота. Бет — младшая из шести сестёр. Посещала Cimarron-Memorial High School в Лас-Вегасе, где была президентом студенческого общества. Была членом фотоклуба.

В 2003 году вместе с Джейсоном Ли, Скотом Мартином и Крисом Пастрасом основала собственную компанию Niva Films. С 2008 по 2012 год Рисграф снималась в одной из главных ролей телесериала «Воздействие».

Личная жизнь 
С 2001 по 2007 годы состояла в отношениях с актёром Джейсоном Ли, от которого у неё в 2003 году родился сын Пайлот Инспектор Рисграф-Ли ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США